Polycotylus is een geslacht van uitgestorven zeereptielen, behorend tot de groep der Plesiosauria. 

Polycotylus leek op een pliosauroïde maar was een plesiosauroïde. Polycotylus en zijn verwanten leken op pliosauriërs met een iets langere nek. Basale pliosauriërs zoals de Macroplata zagen er ongeveer hetzelfde uit.

Naamgeving
In 1869 benoemde Edward Drinker Cope de typesoort Polycotylus latipinnis. De geslachtsnaam betekent 'met veel kommen' en verwijst naar de vele uithollingen op de wervels. De soortaanduiding betekent 'met brede vinnen'.

Het holotype USNM 27678 is acht kilometer ten oosten van Fort Wallace in Logan County, Kansas uit een laag van de Niobraraformatie geborgen, die dateert uit het Vroeg-Campanien. Het bestaat uit een skelet met schedel. Het omvat ook gastrolieten.

Meer complete skeletten werden later geborgen maar pas na grote vertraging beschreven. Fossielen van Polycotylus zijn vrij zeldzaam.

In 2016 werd een tweede soort benoemd uit Rusland, Polycotylus sopozkoi. Het holotype, specimen UPM 247, was in 2012 door geoloog G.A. Sopotsjko op excursie met een klas schoolkinderen gevonden.

Beschrijving
Verwanten van Polycotylus zoals Dolichorhynchops werden zo'n drie tot vier meter lang. Polycotylus was met een lengte van acht tot tien meter het grootste lid van de groep. De kop van Polycotylus was robuster gebouwd dan die van Dolichorhynchops, wat erop wijst dat hij behalve vis ook grotere prooien at. De kop is groot en heeft een langwerpige taps toelopende snuit.

Fylogenie

De verwantschap van Polycotylus met de andere leden van de Polycotylidae binnen de Plesiosauriodea is nog onduidelijk. Qua uiterlijk leken ze het meest op de vroege plesiosauriërs als Plesiosaurus, maar de botten onthullen een verwantschap met de Elasmosauridae. De Elasmosauridae behoren tot de Xenopsaria met als zustergroep de Leptocleidia waarbinnen de Leptocleididae en de Polycotylidae waarschijnlijk ook weer zustergroepen waren.

Een mogelijke stamboom toont het volgende kladogram.

<center>{{clade| style=font-size:85%;line-height:85%
|label1=Plesiosauroidea 
|1={{clade
   |1=Cryptoclididae
   |label2= Leptocleidia 
   |2={{clade
      |1=Leptocleididae
      |label2= Polycotylidae 
      |2={{clade
         |1=Edgarosaurus
         |2={{clade
            |1=
            |2={{clade
               |1={{clade
                  |1=Eopolycotylus
                  |2='''Polycotylus                   |3=Thililua }}
               |2= }} }} }} }} }} }}</center>

 Ecologie Polycotylus leefde in het laat-Krijt in Noord-Amerika samen met andere plesiosauriërs zoals Elasmosaurus, Styxosaurus en Dolichorhynchops, de mosasauriërs Tylosaurus en Platecarpus, de schildpad Protostega, de tanddragende zeevogels Hesperornis en Baptornis en in de kustwateren met de gigantische krokodil Deinosuchus. Boven al deze zeedieren vlogen pterosauriërs zoals Pteranodon en Nyctosaurus en de zeevogel Ichthyornis. In de buurt werden ook fossielen van dinosauriërs zoals Gorgosaurus, Troodon, Gryposaurus en Parasaurolophus gevonden.

 Voortplanting 

Er is een fossiel, specimen LACM 129639, gevonden van een volwassen P. latippinis met een foetus erin. LACM 129639 werd ontdekt in Kansas in de jaren tachtig en werd bewaard in het Natural History Museum of Los Angeles County tot het werd beschreven in 2011. De lengte van de foetus is ongeveer veertig procent van die van de moeder. Dit fossiel geeft aan dat Polycotylus'' levendbarend was en gezien de grootte van de foetus vermoedelijk warmbloedig.

Bronnen 

Plesiosauria